Die Tennis-Bundesliga 2021 bestand aus drei Ligen, in denen bei den Herren, Damen und Herren 30 jeweils zwischen sieben und 10 Mannschaften um die Titel der Deutschen Mannschaftsmeister kämpfen. Es handelte sich dabei um die 1. Bundesliga Herren, die 1. Bundesliga Damen und die 1. Bundesliga Herren 30. Daneben gab es bei den Damen und Herren als direkten Unterbau die 2. Bundesliga Herren und Damen.

Im Vorjahr wurde die Bundesliga aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht ausgespielt, sodass im aktuellen Jahr die im letzten Jahr spielberechtigten Mannschaften sowie teilweise Aufsteiger der ausgespielten Regionalligen spielberechtigt waren.

Deutsche Meister wurden der TK Grün-Weiss Mannheim bei den Herren, der TC Bredeney bei den Damen sowie der TC Pfarrkirchen bei den Herren der Altersklasse 30.

Organisation 
Die Tennis-Bundesligen in Deutschland werden vom Deutschen Tennis Bund mit Sitz in Hamburg veranstaltet und organisiert. Grundlage für die Durchführung sind neben den Tennisregeln der ITF, die Turnierordnung des DTB sowie das Bundesliga-Statut.

Namenssponsoren 
Namenssponsor der 1. Tennis-Bundesliga der Herren war 2021 der Online-Tennis-Versandhändler Tennispoint. Die Bundesligen der Damen und Herren 30 hatten 2021 keinen Namenssponsor.

Tennis-Bundesliga der Herren 2021

1. Tennis-Bundesliga der Herren 
Unbeeindruckt durch die einjährige Pause durch die COVID-19-Pandemie verteidigte der TK Grün-Weiss Mannheim seinen Titel und wurde zum achten Mal deutscher Meister der Herren.

Die beiden Aufsteiger KTHC Stadion Rot-Weiss und TuS Sennelager mussten wieder direkt absteigen.

2. Tennis-Bundesliga der Herren 
Der TC Bredeney sicherte sich punktgleich mit dem TK Blau-Weiss Aachen den Sieg in der Nordstaffel und damit den Aufstieg in die erste Bundesliga. Der entscheidende Sieg am letzten Spieltag gegen den Tennispark Versmold gelang dabei erst mit 11:9 im Match-Tie-Break des letzten gespielten Doppels.

Trotz einer Niederlage gewann der BASF TC Ludwigshafen die Südstaffel und sicherte sich damit den Aufstieg in die erste Bundesliga.

2. Tennis-Bundesliga Nord

2. Tennis-Bundesliga Süd

Tennis-Bundesliga der Herren 30 2021

1. Tennis-Bundesliga der Herren 30 
Das Finale um die deutsche Meisterschaft wurde am 28. August 2021 zwischen den Siegern der Nord- und Südstaffel auf der Anlage des TC Bad Homburg ausgetragen.

Der Buschhausener TC gewann denkbar knapp mit 5:4 – der entscheidende Punkt konnte dabei erst mit einem 10:7 im Match-Tie-Break des letzten gespielten Doppels errungen werden.

Finale

1. Tennis-Bundesliga Nord

1. Tennis-Bundesliga Süd

Tennis-Bundesliga der Damen 2021

1. Tennis-Bundesliga der Damen 
Der TC Bredeney gewann die erste Bundesliga der Damen souverän und ungeschlagen und wurde dadurch zum ersten Mal deutscher Meister der Frauen.

2. Tennis-Bundesliga der Damen 
Der TC Blau-Weiss Berlin im Norden und der TC Vaihingen-Rohr im Süden gewannen jeweils ihre Gruppe in der zweiten Bundesliga der Damen und stiegen somit in die erste Bundesliga auf.

2. Tennis-Bundesliga Nord

2. Tennis-Bundesliga Süd

Weblinks 
 Webauftritt des DTB (Ergebnisdienst)
 Website der Tennis-Point Bundesliga
 Website der Damen-Tennisbundesliga

Einzelnachweise 

Tennis (Deutschland)
Tennissaison nach Wettbewerb
Tennissaison 2021
Sportveranstaltung in Deutschland